Chicco – ipocoristico dei nomi propri di persona Federico, Enrico e Francesco
 Chicco – marchio utilizzato dalla società Artsana
 Chicco – nome comune con cui è conosciuta la cariosside
 Chicco (Baku) – personaggio della serie Pokémon
 Chicco (Chili) – personaggio della serie Pokémon, capopalestra di Levantopoli

Persone 
 Adriano Chicco – scacchista e compositore di scacchi italiano
 Giovanna Chicco – attrice e pittrice italiana
 Riccardo Chicco – pittore italiano

Altri progetti